Котка — многозначный термин:

 Котка — город в Финляндии.
 Котка (остров) — остров в Финляндии.
 Котка (Харьюмаа) — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
 Котка (Вырумаа) — деревня в Эстонии в волости Хаанья, уезд Вырумаа.
 Котка (бриг) — бриг Балтийского флота Российской империи.

См. также 
 Коткас